Шварцман — еврейская  и немецкая фамилия. Известные носители:

 
 Шварцман, Альфред (1912—2000) — немецкий гимнаст.
 Шварцман, Арон (1908—2013) — аргентинский шахматист.
 Шварцман, Борис Абрамович (псевдоним Борин, 1899—1965) — советский театральный режиссёр.
 Шварцман, Викторий Фавлович (1945—1987) — советский астрофизик.
 Шварцман, Габриель (род. 1976) — американский шахматист.
 Шварцман, Джейсон (род. 1980) — американский актёр и музыкант.
 Шварцман, Джон (род. 1960) — американский кинооператор.
 Шварцман, Диего (род. 1992) — аргентинский теннисист.
 
 Шварцман, Леон (1887—1942) — польский и французский шахматист.
 Шварцман, Леонид (Израиль) Аронович (1920—2022) — советский художник и режиссёр мультфильмов.
 Шварцман, Майя Моисеевна (1962—2019) — писательница, поэтесса и переводчица, эссеист, критик.
 Шварцман, Михаил Матвеевич (1926—1997) — советский художник-авангардист.
 Шварцман, Моисей Фроимович (1911—1944) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Шварцман, Олег Сергеевич (род. 1972) — российский предприниматель, совладелец и президент финансово-промышленной группы «Финансгрупп».
 Шварцман, Ошер Маркович (1889—1919) — еврейский поэт и переводчик.
 Шварцман, Полетт (1894—1953) — аргентинская и французская шахматистка.
 Шварцман, Роберт Михайлович (род. 1999) — российский автогонщик.
 Шварцман, Стивен (род. 1947) — американский бизнесмен и инвестор.
 Шварцман, Софья Рувиновна (1912—1975) — советская учёная, ботаник и миколог.
 Шварцман, Фаня Исааковна (в замужестве Ловцкая, 1873/1874—1965) — психоаналитик, философ, сестра Льва Шестова.
 Шварцманн, Штефан (род. 1955) — немецкий барабанщик.